Чага — березовий чорний гриб
 Чага — група мов банту на північному сході Танзанії (околиці гори Кіліманджаро) та у сусідніх районах Кенії.

 Чага — річка у Молдові та Україні (Одеська область), ліва притока Когильника
 Чага — село, Кентауська міська адміністрація, Туркестанська область, Казахстан